Ebben a listában olvashatók a 2005-ös év tenisztornáinak (WTA) adatai.

Kemény borításon játszott tornák száma: 38 (Ebből 2 Grand Slam)
Salakon játszott tornák száma: 16 (Ebből 1 Grand Slam)
Füves borításon játszott tornák száma: 4 (Ebből 1 Grand Slam)
Szőnyegen játszott tornák száma: 3

Az év kiemelkedő magyar eredménye
Czink Melinda döntőt játszott Canberrában.

Naptár

Felirat
 B: Borítás
 K: Kemény
 Fű: Fűves
 S: Salak
 Sz: Szőnyeg
 Ka: Kategória
 1 … 5: Tier I … V
 G: Grand Slam
 M: Masters

Statisztikák

Wta
WTA-szezonok